Abda kan verwijzen naar:
 Mensen
 Abda (Bijbel), een persoonlijke naam, gegeven aan twee Bijbelse figuren
 Abda van Edessa, de heilige van de Assyrische Kerk van het Oosten
 Abda van Dair-Koni, ook bekend als Rabban Mar Abda, abt en heilige
 Abda van Hira (overleden 680), patroonheilige van de Assyrische Kerk van het Oosten
 Abdas van Susa, 5e-eeuwse Perzische bisschop
 Abda, een van de twee martelaren Abda en Sabas
 Abda, of Abd-al-Masih (martelaar), christelijke heilige en martelaar

 Andere
 Abda (Hongarije), een dorp in Győr-Moson-Sopron
 Vlakte van Abda